Рогозов — фамилия и населённый пункт:

Фамилия 
 Рогозов, Леонид Иванович (1934—2000) — врач-хирург, участник 6-й Советской антарктической экспедиции, выполнивший на себе операцию аппендектомии.
 Рогозов, Андрей Олегович (род. 1987) — генеральный директор социальной сети ВКонтакте с 2017 года, в 2007—2017 исполнительный директор.

Топоним 
 Рогозов — село, входит в Бориспольский район Киевской области Украины.

См. также 
 Рогозин
 Рогозовка